

Biografia 
È stato assistente dell'ultimo presidente dell'EFIM, il disciolto Ente manifatturiero a partecipazione statale. Nonché Direttore centrale della Finanziaria Ernesto Breda e amministratore di numerose società tra cui Agusta, Cementir e Breda Costruzioni Ferroviarie. Ha scritto, insieme a Simone Bemporad, "Tanto paga Pantalone. Storia del caso Efim". Gli autori hanno subito un processo per diffamazione aggravata e sono stati assolti nei tre gradi di giudizio. È stato coordinatore nazionale dei dirigenti del Gruppo. Ha pubblicato due libri di racconti: "Sognando la Merica" e "Dio ti vede Stalin no"; il romanzo " Amore nel tempo dell'odio" e "La quartina di Stevenson e altri racconti". 
"Amore nel tempo dell'odio" è stato tradotto e pubblicato in lingua persiana. 
È nato a Narni dove ha vissuto per molti anni. In gioventù è stato anche portiere titolare della Narnese, lasciando il calcio per l'università. Vive a Terni.

Bibliografia 
 Paolo Tordi e Simone Bemporad, Tanto paga Pantalone. Storia del caso Efim, Roma, Pieraldo editore, 1995